Perineus är ett släkte av insekter som beskrevs av Thompson 1936. Perineus ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjäderlöss
Perineus